Сытники:
 Сытники — в Древней Руси и Русском государстве государственные люди служившие в Большом дворце и имевшие чин сытника.

Топоним 
 Сытники — село в Лебединском районе Сумской области.
 Сытники — село в Краснокутском районе Харьковской области.

См. также 
 Ситники
 Сытник